Grek-turkiska kriget kan avse:

 Grekiska frihetskriget – mellan grekiska upprorsmän och Osmanska riket 1821−1830
 Grek-turkiska kriget (1897) – även kallat Trettiodagarskriget, mellan Kungariket Grekland och Osmanska riket
 Grek-turkiska kriget – grekiska fronten under Första Balkankriget (1912−1913), mellan Balkanförbundet och Osmanska riket
 Grek-turkiska kriget – grekiska fronten under Turkiska frihetskriget (1919−1923), mellan turkiska nationalister mot allierade 
 Grek-turkiska kriget (1919–1922) – även kallat Kriget i Mindre Asien, en serie militära händelser som ägde rum under delningen av Osmanska riket efter första världskriget